Daubeuf kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Daubeuf-Serville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Daubeuf-près-Vatteville, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Daubeuf-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie,